Anna di Sassonia (1437-1512) – principessa di Sassonia ed elettrice di Brandeburgo
Anna di Sassonia (1420-1462) – principessa di Sassonia e langravia consorte d'Assia
Anna di Sassonia (1544-1577) – principessa di Sassonia e di Orange
Anna di Sassonia (1903-1976) – principessa di Sassonia